Tadeusz Malinowski kan syfta på bland andra:

* Tadeusz Malinowski (1888–1980), polsk general
 Tadeusz Malinowski (1930–2004), polsk pedagog
 Tadeusz Malinowski (1932–2018), polsk arkeolog